Acaenitus är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1809. Acaenitus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Acaenitus